Alraune steht für:

 Alraunen, die Pflanzengattung Mandragora
 speziell die Gemeine Alraune
 die Alraunwurzel in ihrer kulturellen Bedeutung, siehe Alraune (Kulturgeschichte)
 Alrun, weiblicher Vorname
 eine achtteilige Erotik-Comicserie von Rochus Hahn, siehe Alraune (Comic)
 Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens, mehrfach verfilmter fantastischer Roman von Hanns Heinz Ewers
 folgende Verfilmungen:
 Alraune (1918), Regie: Mihály Kertész, inzwischen besser bekannt als Michael Curtiz
 Alraune, die Henkerstochter, genannt die rote Hanne (1918), Regie: Eugen Illés
 Alraune und der Golem (1919), Regie: Nils Chrisander
 Alraune (1928), Regie: Henrik Galeen
 Alraune (1930), Regie: Richard Oswald
 Alraune (1952), Regie: Arthur Maria Rabenalt
 Alraune – Die Wurzel des Grauens, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2010

Siehe auch: